Пи́тер Са́ймонс (), (23 марта 1950) — профессор философии в Университете Лидса, член Британской академии. Учился в Манчестерском университете, занимал преподавательские должности в Болтонском и Зальцбургском университетах. Почётный профессор философии Зальцбургского университета.

Президент Европейского общества аналитической философии и директор Фонда Франца Брентано.

Научные интересы: метафизика и онтология, история логики, История философии Центральной Европы, в особенности история философии в Австрии и Польше в XIX и XX веках, а также приложения метафизики к инженерному знанию и другим нефилософским дисциплинам. Автор двух книг и более 200 статей. В настоящее время работает над проектом, связанным с метафизикой количества при поддержке Британской академии.

Публикации 
 Parts. A Study In Ontology, Oxford: Clarendon Press, 1987.
 Philosophy and Logic in Central Europe from Bolzano to Tarski. Selected Essays, Dordrecht: Kluwer, 1992.

Звания и членства 
 Fellow of the British Academy (выбран в июле 2004)
 Член Academia Europaea (выбран в 2006)

Примечания

Ссылки 
 На сайте Университета Лидса
 Сайт центра метафизики и разума Университета Лидса
 Сайт Европейского общества аналитической философии

Философы Великобритании
Преподаватели Зальцбургского университета
Члены Британской академии
Члены Европейской академии